

Musica
Quattro stagioni – primi quattro concerti della serie Il cimento dell'armonia e dell'inventione di Antonio Vivaldi
Quattro stagioni/Una donna – singolo dei La Quinta Faccia del 1975

Pittura
Quattro stagioni – ciclo di dipinti di Giuseppe Arcimboldo
Quattro stagioni – ciclo di quattro affreschi di Francesco Sozzi
Quattro stagioni – coppia di dipinti di Guido Reni
Quattro stagioni – mosaico di Marc Chagall
Quattro stagioni – ciclo di quattro dipinti di Nicolas Poussin

Altro
Quattro stagioni – ciascuno dei periodi in cui è suddiviso l'anno solare (primavera, estate, autunno e inverno)
Pizza quattro stagioni – varietà di condimento della pizza

Pagine correlate
Le quattro stagioni (disambigua)